Ovaska est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1963), athlète finlandais en lancer du poids
 (né en 1986), homme politique finlandais
 (1899-1966), patineur de vitesse finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois